Besson ist der Name einer französischen Gemeinde:

 Besson im Département Allier

Besson ist der Familienname folgender Personen:

 Airelle Besson (* 1978), französische Jazztrompeterin
 Albert Besson (1896–1965), französischer Mediziner
 Benno Besson (1922–2006), Schweizer Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter
 Benoît Besson (1876–1969), französischer General
 Bruno Besson (* 1979), französischer Autorennfahrer
 Colette Besson (1946–2005), französische Leichtathletin und Olympiasiegerin
 Éric Besson (* 1958), französischer Politiker
 François Besson (* 1968), französischer Wasserballspieler
 François-Casimir Besson (1869–1944), Schweizer Architekt
 Francois-Nicolas-Xavier Besson (1821–1888), Bischof von Nîmes
 Frank S. Besson, Jr. (1910–1985), US-amerikanischer Viersterne-General
 Gérard Besson (Historiker) (* 1942), trinidadischer Schriftsteller und Verleger
 Gérard Besson (* 1955), französischer Mathematiker
 Giuliano Besson (* 1950), italienischer Skirennläufer
 Gustave Auguste Besson (1820–1874), französischer Instrumentenbauer
 Hugo Besson (* 2001), französischer Basketballspieler

 Luc Besson (* 1959), französischer Filmregisseur und Filmproduzent
 Madeleine Besson  (* 1984), französische Sängerin, Musikerin und Schauspielerin.
 Marius Besson (1876–1945), Bischof vom Bistum Lausanne, Genf und Freiburg
 Pascale Besson (* 1960), französische Synchronschwimmerin
 Patrick Besson (* 1956), französischer Schriftsteller und Journalist
 Paul Besson (* 1926), Schweizer Ringer
 Paul-Henri Besson (1829–1877), Schweizer evangelischer Geistlicher und Dichter
 Philibert Besson (1898–1941), französischer Politiker

 Pierre Besson (* 1967), deutscher Schauspieler
 René Besson (1933–2001), Schweizer Schauspieler
 Tatjana Besson (* 1961), deutsche Musikerin, Bassistin, DDR-Oppositionelle, Schauspielerin
 Tony Besson (* 1981), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Virginie Besson-Silla (* 1972), kanadische Filmproduzentin
 Waldemar Besson (1929–1971), deutscher Historiker, Politikwissenschaftler und Publizist

Besson ist Name folgender Unternehmen:

 Besson (Marke), früherer französischer Hersteller von Blechblasinstrumenten
 Marcel Besson et Compagnie, französischer Flugzeughersteller

Besson ist Namensbestandteil folgender Produkte:

 Besson MB-411, französisches U-Boot-Bordflugzeug
 Besson H-5, französischer Flugbootentwurf

Siehe auch:

 Beeson
 Beson